— 78-й император Японии, правивший с 5 сентября 1158 по 3 августа 1165 года. Имя — Морихито. Монашеское имя — Косин.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Хогэн (1156—1159)
 Хэйдзи (1159—1160)
 Эйряку (1160—1161)
 Охо (1161—1163)
 Тёкан (1163—1165)
 Эйман (1165—1166)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
 

 29